Чумичка:
 Чумичка — см. половник и чюмич.
 Чумичка — .